Влади́мир Орёл:
 Орёл, Владимир Васильевич (род. 1951) — советский и российский актёр и режиссёр театра, народный артист РФ (2012), председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ.
 Орёл, Владимир Викторович (1968—2020) — советский и российский звукорежиссёр, продюсер и актёр озвучания.
 Орёл, Владимир Михайлович (1931—2014) — советский и российский экономист, советник РАН.
 Орёл, Владимир Эммануилович (1950—2007) — советский, израильский и канадский лингвист.